Uncle Sam – personificazione nazionale degli Stati Uniti d'America
Uncle Sam – diamante
Uncle Sam – film horror del 1996 diretto da William Lustig

Musica 
Uncle Sam – singolo dei Madness del 1985
Uncle Sam – cantante statunitense R&B

Fumetti 
Zio Sam (Uncle Sam) – personaggio dei fumetti DC Comics
Uncle Sam – fumetto della Vertigo